Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2010 проводился с 17 по 19 сентября 2010 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 4-й раз.

В чемпионате принимали участие 9 команд.

Победителями чемпионата стала (в 3-й раз в своей истории) команда Бриджет Бекер / Шон Бекер, победившая в финале команду Брайди Дональд / Ден Мустепик. Бронзовые медали завоевали команда Натали Кэмпбелл / Джон Кэмпбелл.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 2 группы (группа A — 5 команд, группа B — 4 команды), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг (при этом каждая команда группы A играет только с командами группы B и наоборот). При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят по две лучшие команды из групп (при необходимости проводятся тай-брейки); они играют в полуфиналах, матче за 3-е место и финальной серии до двух побед ().

Составы команд

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!width=20| 
!width=20|B1
!width=20|B2
!width=20|B3
!width=20|B4
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|-
| colspan="16"|Группа A
|- bgcolor=#cfc
|A1||align=left|Б. Бекер / Ш. Бекер       ||  * ||    ||    ||    ||    ||    || 9:3||10:3|| 4:5|| 9:3|| 3 || 1 ||  ||1
|-
|A2||align=left|Джонс / Ede               ||    ||  * ||    ||    ||    ||    ||10:2|| 7:3|| 4:8|| 4:9|| 2 || 2 ||  ||3
|-
|A3||align=left|Cooney / Cooney           ||    ||    ||  * ||    ||    ||    || 8:9|| 7:8||3:10||2:10|| 0 || 4 ||  ||4
|- bgcolor=#cfc
|A4||align=left|Н. Кэмпбелл / Д. Кэмпбелл ||    ||    ||    ||  * ||    ||    || 8:3||10:5|| 5:7|| 9:8|| 3 || 1 ||  ||1
|-
|A5||align=left|Smith / Smith             ||    ||    ||    ||    ||  * ||    ||5:10||5:10||  — || 2:7|| 0 || 3 ||  ||4
|-
| colspan="16"|Группа B|-
|B1||align=left|W. Becker / П. Бекер  || 3:9||2:10|| 9:8|| 3:8||10:5||    ||  * ||    ||    ||    || 2 || 3 ||  ||3
|-
|B2||align=left|Diack / Greer         ||3:10|| 3:7|| 8:7||5:10||10:5||    ||    ||  * ||    ||    || 2 || 3 ||  ||3
|- bgcolor=#cfc
|B3||align=left|Дональд / Мустепик    || 5:4|| 8:4||10:3|| 7:5||  — ||    ||    ||    ||  * ||    || 4 || 0 ||  ||1
|- bgcolor=#cfc
|B4||align=left|Petherick / Petherick || 3:9|| 9:4||10:2|| 8:9|| 7:2||    ||    ||    ||    ||  * || 3 || 2 ||  ||2
|}
 команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Полуфиналы. 18 сентября, 17:00Матч за 3-е место. 19 сентября, 11:30

 Финальная серия до двух побед Матч 1. 19 сентября, 9:00

Счёт в серии: 1:0 в пользу команды Дональд / Мустепик.Матч 2. 19 сентября, 11:30

Счёт в серии: 1:1.Матч 3.' 19 сентября, 14:30Счёт в серии: 2:1 в пользу команды Б. Бекер / Ш. Бекер''.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2010

Спорт в Новой Зеландии в 2010 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Сентябрь 2010 года